Чемпионат мира среди студентов по боксу 2004 года проводился со 22 по 29 ноября в городе Анталья (Турция).

Медалисты

Распределение медалей

См. также 
Международная федерация университетского спорта

Ссылки 
 Официальный сайт международной федерации университетского спорта

2004 год в боксе
Чемпионаты мира среди студентов по боксу
Ноябрь 2004 года
Международные спортивные соревнования в Анталье
Спорт в Турции в 2004 году
Международные соревнования по боксу в Турции
Чемпионаты мира в Турции
Чемпионаты мира в 2004 году